E 171 oder E171 steht für:
 Titan(IV)-oxid
 Selbstfahrende Arbeitsmaschine Fortschritt E 171

Abkürzung